Титово — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Третьяковского сельского поселения. Население — 2 жителя (2007 год). 
 
Расположена в северной части области в 13 км к северо-востоку от Духовщины, в 9 км восточнее автодороги  Смоленск — Нелидово, на берегу реки Веленя. В 29 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района